22 марта 2021 года в супермаркете  в городе Боулдер, Колорадо, США произошло массовое убийство, жертвами которого стали 10 человек. Предполагаемый стрелок, Ахмад Аль Аливи Алисса, был ранен, задержан и доставлен в одну из больниц города для оказания помощи, после чего переведён в окружную тюрьму.

Ход событий 
Стрельба началась около 14:30 по местному времени, когда стрелок вошёл в супермаркет и открыл огонь. Часть посетителей и сотрудников магазина смогли укрыться в подсобном помещении, в то время как другие покинули магазин через задний выход .

Примерно в это же время Департамент полиции Боулдера начал получать сообщения о «вооружённом винтовкой человеке на территории супермаркета» и стрельбе. Одним из первых прибывших на место преступления полицейских был офицер Эрик Талли, который впоследствии был застрелен нападавшим. Полицейские вступили с подозреваемым в перестрелку, которая продолжалась с 14:30 до 15:21. В 15:28 стрелок был задержан.

Меры реагирования 
В нейтрализации нападавшего приняли участие до 15 различных ведомств и организаций, включая агентов ФБР, Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, членов SWAT округа Джефферсон, а также офицеров местных полицейских департаментов. На место стрельбы также прибыли пожарный автомобиль и три медицинских вертолёта.

Жертвы 
В результате стрельбы погибло 10 человек, включая офицера полиции Эрика Талли. Ему был 51 год, его стаж службы составлял 25 лет, 11 из которых — в Департаменте полиции Боулдера.

Полный список погибших:

 Дэнни Стонг, 20
 Невен Станишич, 23
 Рикки Олдс, 25
 Тралона Бертковьяк, 49
 Терри Ляйкер, 51
 Эрик Талли, 51
 Сюзанна Фаунтэйн, 59
 Кевин Махоуни, 61
 Линн Муррей, 62
 Джоди Уотерс, 65

Подозреваемый 
21-летний Ахмад Аль Аливи Алисса из города Арвада, Колорадо, был задержан; ему предъявлены 10 обвинений в убийстве первой степени. Из-за ранения в ногу Алисса был доставлен в медицинское учреждение города Боулдер. На следующий день он был перемещён в тюрьму округа Боулдер. Известно, что его психическое здоровье вызывало вопросы, он был склонен к агрессии.

Примечания 

Массовые убийства в США
2021 год в Колорадо
Массовые убийства, совершённые в 2021 году